Zeisler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Zeisler (1892–1985), deutscher Schauspieler, Filmproduzent und Regisseur
 Andi Zeisler (* 1972), US-amerikanische Autorin und Medienkritikerin
 Fannie Bloomfield Zeisler (1863–1927), österreichisch-amerikanische Pianistin
 Gertrude Zeisler (1888–1942), österreichisches Opfer des Holocaust
 Ilse Zeisler, (* 1953), deutsche Kanutin, siehe Ilse Kaschube
 Karoline Zeisler (* 1944), österreichische Schauspielerin 
 Klaus Zeisler, deutscher Kanute 
 Sigmund Zeisler (1860–1931), österreichisch-amerikanischer Rechtsanwalt 

Siehe auch:
 Zeisel
 Zeisl
 Zeissler